

Йорданов 
 Асен Йорданов (1896—1967) — американський авіаконструктор болгарського походження.
 Валентин Йорданов (1960) — болгарський борець вільного стилю, семиразовий чемпіон світу.
 Георгі Йорданов (1963) — болгарський футболіст.
 Едіссон Йорданов (1993) — болгарський та німецький футболіст.
 Івайло Йорданов (1968) — болгарський футболіст.
 Іван Йорданов (1946) — болгарський офіцер, бригадний адмірал.
 Йордан Йорданов (1954) — болгарський офіцер, генерал-майор.
 Ніколай Йорданов (1969) — болгарський веслувальник, байдарочник.
 Стоян Йорданов (1944) — болгарський футболіст.

Йорданова 
 Вера Йорданова (1975) — фінська модель і акторка болгарського походження.
 Здравка Йорданова (1950) — болгарська спортсменка, академічна веслувальниця, чемпіонка Олімпійських ігор, чемпіонка і призерка чемпіонатів світу.
 Рені Йорданова (1953) — болгарська спортсменка, академічна веслувальниця, призерка Олімпійських ігор і чемпіонату світу.

Див. також 
 Йорданово — село в Силістринській області Болгарії